N'ayez pas peur est une expression qui fait généralement référence à une injonction biblique dont on relève trois cent soixante-cinq occurrences dans les Écritures. Dans le cadre néotestamentaire, ce sont des paroles attribuées à Jésus de Nazareth à plusieurs reprises, notamment dans l'évangile de Matthieu, lors de l'épisode de la Transfiguration (Mt, 17, 7) ou encore dans l'épisode de la Marche sur les eaux, rapportée entre autres dans l'évangile de Jean (Jn, 6, 20). Cette phrase a notamment été reprise par le pape Jean-Paul II lors de sa messe d'intronisation, le .

Dans les arts et la littérature 
 N’ayez pas peur : Dialogue avec Jean-Paul II est un livre écrit par André Frossard, publié aux éditions Robert Laffont en 1982
 Have No Fear : The Life of Pope John Paul II (N'ayez pas peur : La Vie de Jean-Paul II) est un téléfilm réalisé par Jeff Bleckner en 2005
 N'ayez pas peur est un spectacle de Robert Hossein sur la vie de Jean-Paul II présenté en 2007
 N'ayez pas peur... De croire est un livre de Robert Hossein publié aux éditions Lattès en 2007

Notes et références 

Bible